Par-delà le mur du sommeil (Beyond the Wall of Sleep) est une nouvelle écrite par H. P. Lovecraft ;
 Par-delà le mur du sommeil est un recueil de nouvelles dans lequel fut publiée la nouvelle en question ;
 Beyond the Wall of Sleep est un film adapté de la nouvelle du même nom et sorti en 2006 ;
 Beyond the Wall of Sleep est un autre film adapté de la nouvelle et sorti en 2009.